Abarth bezeichnet:

 die von Carlo Abarth gegründete Automarke, siehe Abarth
 einen Schweizer Markenpokal für Abarth-Automobile, siehe Abarth Trofeo Slalom

Abarth ist der Familienname folgender Personen:
 Anneliese Abarth (* 1939), österreichische Unternehmerin
 Carlo Abarth (1908–1979), österreichischer Rennfahrer, in Italien als Unternehmer tätig.